In der Liste der Kulturdenkmale in Drage sind alle Kulturdenkmale der schleswig-holsteinischen Gemeinde Drage (Kreis Steinburg) und ihrer Ortsteile aufgelistet (Stand: 6. Januar 2020).

Legende

Bauliche Anlagen und Gründenkmale 

|}

Quelle 
 

Drage (Steinburg)
!
Drage